Příjmení Garner nese více různých osobností:

 James Garner (1928–2014) – americký herec
 Jennifer Garnerová (* 1972) – americká herečka a filmová producentka
 John Nance Garner (1868–1967) – americký státník a politik
 Julia Garner (* 1994) – americká herečka